US Open 1987 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 1 a 14 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 107. edycja rozgrywek.

W grze pojedynczej mężczyzn Ivan Lendl pokonał 6:7, 6:0, 7:6, 6:4 Matsa Wilandera. W grze pojedynczej kobiet Martina Navrátilová pokonała Steffi Graf 7:6, 6:1. W deblu mężczyzn Stefan Edberg i Anders Järryd pokonali Kena Flacha i Roberta Seguso 7:6, 6:2, 4:6, 5:7, 7:6. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Martina Navrátilová i Pam Shriver, które w finale pokonały Kathy Jordan i Elizabeth Smylie 5:7, 6:4, 6:2. W grze mieszanej Navrátilová wraz z Emilio Sánchezem pokonali w meczu o mistrzostwo Betsy Nagelsen i Paula Annaconea 6:4, 6:7, 7:6.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 

US Open według lat
1987 w tenisie ziemnym